Yousei Teikoku ( — «Империя фей») — японская рок-группа, образованная в 1997 году в Нагоя. Первоначально коллектив выпускал альбомы независимо, а в 2007 году заключил контракт с лейблом Lantis. Yousei Teikoku принимали участие в записи саундтреков для множества аниме-сериалов и видео-игр. Их песни звучали в таких аниме как Future Diary, Magical Pokan, Innocent Venus, Kurokami, The Qwaser of Stigmata, Big Order. Сайд-проект группы — Denkare — занимается созданием музыки исключительно для эроге.

Изначально музыка Yousei Teikoku представляла смесь классической музыки с довольно быстрой электронной. Часто использовались элементы рока. Позже группа начала выпускать песни в жанре метал, их нынешний стиль можно охарактеризовать как смесь готик-метала и симфоник-метала с иногда встречающимися элементами электронной музыки. Отличительная черта всех композиций группы — фоновой голос. Как правило, на фоне звучат четверостишья, которые либо передают отношение автора к происходящему в песне, либо передают её основной смысл/тему, либо усиливают впечатление создаваемой картины.

Суть 
 «Участники группы называют себя представителями исчезнувшего государства духов, их цель — пробудить сердца людей с помощью музыки, чтобы те смогли вновь поверить в духов и фей, ныне забытых.»

Дискография 
Вся дискография на официальном сайте группы

Синглы

Альбомы 
ИНДИ

Lantis label

Мини альбомы

DVD

OST

Концерты 
 Live Stigma++++
 2006/9/9 — LIVE-BAR The DOORS（Токио）
 Live G.L.P.
 2007/7/15 — Harajuku Astro Hall (Токио)
 Live metanoia
 2008/6/24 — Omotesando FAB（Токио）
 Live G.L.D. Tour
 2009/10/11 — Nagoya ell. FITS ALL（Айти）
 2009/10/12 — ESAKA MUSE（Осака）
 2009/10/24 — Shibuya O-EAST（Токио）
 Shiki shikiten「920Putsch」
 2010/9/20 — Yokohama BLITZ（Канагава）
 Live G.L.A. Tour
 2011/4/17 — STUDIO COAST（Токио）
 2011/5/13 — ElectricLadyLand（Нагоя）
 2011/5/14 — ESAKA MUSE（Осака）
 PAX VESANIA Tour
 2013/6/1 — Нагоя Bottom Line（Нагоя）
 2013/6/7 — DRUM Be-1（Фукуока）
 2013/6/8 — umeda AKASO（Осака）
 2013/6/14 — Sendai CLUB JUNK BOX（Сендай）
 2013/6/16 — STUDIO COAST（Токио）

Ссылки 
 Биография и статьи о группе на сайте JpopAsia
 Обзор альбома metanoia на портале JaME
 Позиции дисков Yousei Teikoku в хит-параде Oricon
 Обзор альбома Pax Vesania на сайте Axis of Metal

|-
|Shadow Corps(e)
|2015.08.05
|13Готик-метал-группы Японии
Симфоник-метал-группы Японии
Рок-группы Японии
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__